Всемирная премия фэнтези за лучший рассказ ежегодно вручается на Всемирном конвенте фэнтези за произведения в жанре фэнтези объёмом до 10 000 слов, опубликованные на английском языке в прошедшем календарном году. Всемирная премия фэнтези, по мнению литературных критиков, относится к престижным наградам в данной области литературы, наряду с такими премиями, как «Хьюго» и «Небьюла»
.

Лауреаты и номинанты

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Всемирная премия фэнтези
Списки:Фэнтези
Списки лауреатов премий
Фантастические рассказы